Тереза Родштейн (урожд. Олшарова; , род. 16 мая 1991) — чешская шахматистка, международный гроссмейстер (2015).

Старшая сестра К. Олшаровой.

Чемпионка Чехии 2012 и 2015 гг. Серебряный призер чемпионата Чехии 2016 г.

Чемпионка Чехии по блицу 2011, 2012 и 2014 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии по блицу 2017 и 2018 гг.

Чемпионка Чехии среди юниоров 2007 г. (до 16 лет).

В составе команды ŠK Slávia Orlová победительница  2009, 2010 и 2011 гг. В 2012 г. в составе команды стала серебряным призером соревнования.

В составе сборной Чехии участница четырех шахматных олимпиад (2010, 2012, 2014 и 2016 гг.), четырех командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015 и 2017 гг.), командного турнира Mitropa Cup 2011 г.

В 2009 и 2010 гг. представляла Чехию на юниорских чемпионатах мира.

Участница личных чемпионатов Европы.

Участница традиционных турниров Rilton Cup и Politiken Cup, шахматных конгрессов в Гастингсе.

7 августа 2015 г. вышла замуж за израильского гроссмейстера М. Э. Родштейна. С этого момента выступает в соревнованиях под фамилией мужа.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Т. Родштейн в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Родштейн на сайте 365Chess

Шахматисты Чехии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам